

Geografia 
 Corrente di Irminger – corrente oceanica dell'Atlantico che fluisce verso ovest al largo della costa sudoccidentale dell'Islanda
 Mare di Irminger – mare dell'Oceano Atlantico settentrionale

Persone 
 Carl Irminger – geografo danese
 Ingeborg Plockross Irminger – artista danese
 Valdemar Irminger – pittore danese